Лозово — топоним:
 Лозово — община в Македонии;
 Лозово (ранее Джумайлия) — село в Македонии, административный центр общины Лозово;
 Лозово (или Лозова) — село в Страшенском районе Молдавии, административный центр коммуны Лозово.